Plaats in Indonesië
 Kumpulrejo (Argomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Salatiga in de provincie Midden-Java
 Kumpulrejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kumpulrejo (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kumpulrejo (Bangilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Kumpulrejo (Parengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kumpul Rejo, doorverwijspagina